Бурдуков — фамилия; имеет женскую форму Бурдукова. Известные носители:
 Бурдуков, Александр Александрович (1880—1940) — участник революционного движения, большевик с 1905 года, номенклатурный работник.
 Бурдуков, Алексей Васильевич (1883—1943) — российский и советский монголовед, преподаватель монгольского языка, 
 Бурдуков, Матвей Иванович (в монашестве Бурдуков; 1770—1830) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Иркутский и Нернинский.
 Бурдуков, Павел Тимофеевич (род. 1947) — депутат Государственной думы РФ 1—3 созывов.